Сан Хосе де ла Вента има више значења:

 Сан Хосе де ла Вента, Лос Чипилос (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Вента (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хосе де ла Вента (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику